Okręty US Navy o nazwie USS „Bartlett”:
 Pierwszy USS "W. L. Bartlett" – szkuner nabyty przez US Navy w 1861
 Drugi USNS „Bartlett” (T-AGOR-13) – oceanograficzna jednostka badawcza. W służbie w latach 1969-1993

Bartlett